Opravil ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Opravil (1933–2005), Archäologe 
 Max Opravil (1896–1971), österreichischer Politiker